

Personnalités 

 Akosua Adoma Owusu est une cinéaste ghanéenne-américaine née le  à Alexandria
 Akwasi Owusu-Ansah est un joueur américain de football américain né le  à Gainseville.
 Andrew Owusu est un athlète ghanéen né le .
 Deborah Owusu-Bonsu est une animatrice de télévision ghanéenne, une top-model et une graphiste, née le .
 Elsie Owusu est une architecte anglo-ghanéenne née en 1953 au Ghana Britannique.
 Flings Owusu-Agyapong est une sprinteuse ghanéenne née le  à Kumasi.
 Joshua Owusu est un athlète ghanéen né le .
 Kwasi Owusu est un footballeur international ghanéen né le . 
 Princeton Owusu-Ansah est un joueur de football international ghanéen né le  au Ghana.
 Quincy Owusu-Abeyie est un footballeur ghanéen né le  à Amsterdam.
 Rose Constance Owusu (née en 1944), juge ghanéenne.
 Ursula Owusu (née en 1964), avocate, militante des droits des femmes et parlementaire ghanéenne.
 William Owusu est un footballeur ghanéen né le  à Accra.

Prénoms 
 Owusu Benson est un footballeur ghanéen né le .
 Owusu Ampomah est un footballeur professionnel ghanéen né le  à Accra.